Corona de rey es un nombre común en botánica para referirse a diferentes plantas:

 Calendula officinalis
 Globularia alypum
 Lotus corniculatus, planta leguminosa
 Matricaria recutita
 Pancratium maritimum
 Saxifraga longifolia, planta de flor endémica de Los Pirineos